Pentarchie (griechisch: Fünfherrschaft) nennt man
 Pentarchie (Frühchristentum), die Patriarchate unter Justinian im 6. Jahrhundert
 Pentarchie (Italien im Mittelalter), Mailand, Venedig, Florenz, Neapel und Rom (Kirchenstaat) als Großmächte nach dem Frieden von Lodi (1454) 
 Pentarchie (Europa), die Großmächte Europas der mittleren Neuzeit (18.–20. Jh.)
 Pentarchie (Königreich Italien), die Opposition der Linken während der Regierungen Agostino Depretis’ im Italien des 19. Jahrhunderts
 Pentarchie (1924), die Wahlkommission des Nationalrates der faschistischen Partei in Italien
 Pentarchie (Orthodoxie), Reformbewegungen der 2010er zur Errichtung eines fünften Patriarchats  
 La Pentarquía (Die Herrschaft der Fünf) - Kollegiale Präsidentschaft von Ramón Grau San Martín, Guillermo Portela, José Miguel Irizarri, Sergio Carbó und Porfirio Franca in Kuba, welche vom 5. bis zum 10. September 1933 andauerte.
 Pentarchie (Kirche)

Siehe auch:
 Quadrupelallianz